Fiero steht für:
 Fiero European Sport Car, deutscher Autohersteller
 Fiero Factory, britischer Autohersteller
 Pontiac Fiero, Automodell der Marke Pontiac